Ленинский район — административная единица г. Бреста.

История 
Район образован в 1978 году.

Жилые районы 
Микрорайоны старой застройки: Адамково, Аркадия, Берёзовка, Гершоны, Дубровка, Катин Бор, Козловичи, Лысая Гора, Мощенка, Плоска, Речица. Идёт активная застройка микрорайона Вулька-Подгородская.

География 
Находится на западе и юго-западе города, отделяясь от Московского района улицами: Московская, 28 июля, улицей Октябрьской революции, бульваром Космонавтов. Через район проходит река Мухавец.

Предприятия 
Крупные предприятия:
 СП «Санта Бремор» ООО
 Брестгазоаппарат
 Брестский мясокомбинат
 Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» и др.

Достопримечательности 
На территории района:
 находится мемориал Брестская крепость-герой, музей обороны Брестской крепости.
 создан Музей спасённых ценностей — коллекция изъятых таможенниками ценностей.
 находится археологический музей «Берестье»
 сохранилось здание Костёла Воздвижения Святого Креста
 находится спортивный комплекс «Брестский»
 памятник воинам-интернационалистам и др.

Образование 
На территории района расположены 3 гимназии, 11 среднеобразовательных школ, 2 школы-сада, 28 ясли-садов.

ВУЗы:
 Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина

Культура 
На территории расположены:
 Три театра: Брестский театр драмы и музыки, Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси, Брестский областной театр кукол
 Брестская областная библиотека им. М. Горького
 Кинотеатр «Беларусь»
 Брестский городской парк

Спорт 
Здесь расположена главная спортивная арена области — комплекс «Брестский»; стрелковый тир; спортивный комплекс «Олимп»; спортивный комплекс БФСО «Динамо»; бассейн «Нептун»; Брестское государственное областное училище олимпийского резерва, Брестский областной центр детско-юношеского туризма и экскурсий, а также 9 детско-юношеских спортивных школ.

Руководители администрации 

 3 марта 2016—2019 — Геннадий Иосифович Борисюк
 с 15 января 2019 — Милошевский Валентин Станиславович

Ссылки 
 Администрация Ленинского района г. Бреста

 Официальная страница в Instagram
 Официальная страница в ВКонтакте

Литература 

 25 лет Ленинскому району г. Бреста 1978—2003. Брест, 2003. 12 с.
 Вялічка, У. Там дзе пачыналася Бярэсце : [Нарыс аб Ленінскім раёне г. Брэста] / У. Вялічка, А. Марціновіч // Беларуская думка. 2004. № 8. С. 56-69.
 Евтух, М. Михаил Евтух : «Завтра в Ленинском районе будет лучше, чем вчера» / беседу вела Елена Трибулева // Вечерний Брест. 2008. 1 авг. С.4.
 Евтух, М. Михаил Евтух : «Останавиться на достигнутом — значит начать движение назад» / беседу вёл Сергей Рекуц // Вечерний Брест. 2007. 17 мая. С.3.
 Евтух, М. «Город древний город молодой…» : [о Ленинском районе г. Бреста] // Вечерний Брест. 2004. 30 сент. — 6 окт. С.4.
 Илларионова, Л. Локомотив летит вперёд : отсчитывая вёрсты между станциями сегодня и завтра / Лара Илларионова // Вечерний Брест. 2009. 26 марта. С.3.
 Ленінскі раён Брэста адзначыць юбілей // Народная трыбуна. 3003. 19 красав.
 Ленинскому району Бреста — четверть века : [ статьи] // Вечерний Брест. 2003. 11 апр. С.7.

Примечания 

Районы Бреста
Районы, названные в честь Владимира Ленина
Появились в 1978 году в Белоруссии
Районы, образованные в 1978 году
История Брестской области